Mets peut désigner les choses ou personnes suivantes :
 en cuisine, un mets est un plat ou un aliment préparé, servi lors d’un repas ;
 en sciences de l'information, METS, acronyme de , désigne un standard de métadonnées ;
 Alan Mets (né en 1961) est un écrivain français ;
 Gertjan De Mets (né en 1987) est un footballeur belge ;
Mets est un quartier d'Athènes tirant son nom de la ville française de Metz ;
 les Mets de New York sont une équipe américaine de baseball ;
 METS est l'acronyme du « Master européen de traduction spécialisée », une formation à la traduction spécialisée organisée par 11 établissements d'enseignement supérieur européens.

Sigle de 4 caractères